Paul Waring (golfer)
Paul Waring (entomoloog)